Эялет Уйвар или Уйварский пашалык () — административно-территориальная единица Османской империи. Существовал в 1663—1685 годах. Образовался после османских завоеваний в Венгрии. Ликвидирован по результатам Великой Турецкой войны (1683—1699).

История 
В 1663 году после начала очередной войны с Австрией великий визирь Фазыл Ахмед Кепрюлю двинулся в Венгрию, где захватил города Нове-Замки, Нитра, Новиград. Вашварский мир 1664 года закрепил эти завоевания.

Из этих земель был образован новый эялет. Нове-Замки был переименован в Уйвар. От его названия стала называться вся провинция. Её непосредственными задачами были, с одной стороны, защита с севера будинского пашалыка, а с другой, крепости этого эялета служили базами для наступления в Северную Венгрию (современная Словакия), а также помощь крымскотатарским отрядам в нападениях на Моравию. Гарнизон Уйвара составлял 2 тысячи янычар и 800 сипахов.

С началом Великой турецкой войны в 1683 году из крепостей эялета Уйвар осуществлялись османские набеги на Австрийскую Венгрию, Австрию и Моравию. Поражение в 1683 году под Веной поставило османские войска в сложное положение. В 1685 году почти все города эялета было захвачено войсками Священной лиги во главе с Энеем-Сильвием Капрарой. Фактически Уйварский эялет перестал существовать. Такое положение было закреплено Карловицким договором 1699 года.

Структура 
Эялет Уйвар состоял из 6 санджаков: санджак Новиград, Бужак, Левице, Глоговец, Шаштин-Страже и Нитра.

Экономика 
Османское правительство стимулировал заселение городов провинции: сюда перебирались мусульмане и иудеи. Даны были льготы для ремесленников и торговцев. Ежегодная дань составляла 1 млн 90 тыс. 150 акче. По переписи 1670 года немусульмане составляли 20 183 лица, платили джизью в 50 акче каждый.

Источники 
 Evliya Çelebi e Joseph von Hammer-Purgstall, Narrative of Travels in Europe, Asia, and Africa in the Seventeenth Century, Oriental Translation Fund, 1834, p. 90
 Evliyâ Çelebi, La guerre des Turcs, Récits de bataille extraits du Livre de Voyage. Éditions Sindbad, Acte Sud, 1999. ISBN 2-7427-2549-0

Примечания 

Эялеты Османской империи
История Венгрии
Османская Венгрия
История Словакии